Emir Bekrić (1991- ),
 (1985- ), footballeur bosniaque.